Приднепровская железная дорога () — региональный филиал АО «Украинская железная дорога». Обслуживает линии юго-восточной части Украины: Днепропетровскую область, Запорожскую область, часть Харьковской и Херсонской области. До марта 2014 года обслуживала АР Крым и город Севастополь.

До 1961 года называлась Сталинская железная дорога, до 1936 года — Екатерининская железная дорога.

В состав железной дороги входят 244 станции, из них: 4 сортировочные, 7 пассажирских, 67 грузовых, 19 участковых.

Характеристика 
Приднепровская железная дорога пролегает на юге Украины. Управление дороги находится в городе Днепр. Эксплуатационная длина дороги в СССР на 1990 год составляла 3255 км. В состав дороги входит одна из старейших линий на юге страны Лозовая — Александровск (Запорожье) с ветвью на Нижнеднепровск у Екатеринослава, сданная в эксплуатацию в 1873 году.

Приднепровская железная дорога связывает Донбасс с Криворожским железорудным бассейном двумя широтными линиями Чаплино — Синельниково — Днепр — Верховцево — Пятихатки и Камыш-Заря — Пологи — Запорожье — Апостолово — Кривой Рог — Тимково. Дорога обслуживает крупные промышленные центры: Днепр, Запорожье, Каменское, Кривой Рог, Павлоград, Никополь, Новомосковск , Пятихатки и другие, а также сельскохозяйственные районы.

Работа Приднепровской железной дороги характеризуется высоким удельным весом отправлений и прибытий грузов. Однако грузооборот дороги сравнительно невелик из-за небольшой дальности перевозок. В 1990 году грузооборот дороги составил около 88 млрд т/км. В перевозках грузов преобладают железная и марганцевая руды, каменный уголь, кокс, чёрные металлы, промышленные товары, машины, оборудование, строительные материалы, флюсы, зерно. Грузонапряжённость перевозок 27 млн т-км/км. Интенсивный пассажирообмен существует с Московской, Донецкой, Одесской, Юго-Западной, Северо-Кавказской, Октябрьской, Львовской железными дорогами. Пассажирооборот составлял (1990 год) около 12 млрд пасс-км. На Приднепровской железной дороге хорошо развито пригородное пассажирское движение (св. 85 % всех отправлений пассажиров), но из-за небольшой дальности доля пригородных пассажирских перевозок от суммарного пассажирооборота составляет около 25 %.

В годы Великой Отечественной войны дорога была сильно разрушена. В ходе боёв и освобождения территории от немецких оккупантов железнодорожники осуществляли снабжение фронта, обслуживание перевозок, восстановление пути и подвижного состава. Тысячи железнодорожников участвовали в боевых операциях, вели работу в подполье. В послевоенные годы в Союзе Приднепровская железная дорога была не только восстановлена, но и реконструирована, построены новые вокзалы, железнодорожные станции, искусственные сооружения, в том числе крупные мосты через Днепр. Главное меридиональное направление Лозовая — Запорожье переведено на электрическую тягу; электрифицированы основные широтные направления и пригородные участки. Электрической тягой выполняется 77 % всего грузооборота, остальное — тепловозной. До 85 % участков дороги оборудованы автоматической блокировкой, до 95 % — электрической централизацией стрелок и сигналов. Построены крупные сортировочные станции, оборудованные современные техническими средствами механизации и автоматизации. На погрузочно-разгрузочных работах применяются средства механизации. Высокопроизводительные путевые машины используются для текущего содержания и ремонта пути.

Границы 
Приднепровская железная дорога граничит с рядом железных дорог:
 Донецкая железная дорога (станции Покровск, Чаплино, Камыш-Заря)
 Южная железная дорога (станции Лозовая, Красноград)
 Одесская железная дорога (станции Нововесёлая, Тимково, Апостолово, Пятихатки-Стыковая).
 Крымская железная дорога (де-факто, станция Сиваш, закрыта)

До марта 2014 года имелся ещё один стык с Одесской железной дорогой (по ст. Вадим) и граница с Северо-Кавказской железной дорогой по парому Крым — Кавказ, де-факто не контролируемый в результате провозглашения фактическими властями Крыма Крымской железной дороги.

Дирекции 
Приднепровская железная дорога в своём составе имеет три дирекции: Днепровскую, Криворожскую и Запорожскую.

До 2014 года в состав дороги также входила Крымская дирекция, фактически прекратившая существование в результате присоединения Крыма к Российской Федерации. Большая часть подразделений Крымской дирекции фактически перешла к Крымской железной дороге; участки, расположенные на территории Херсонской и Запорожской областей, были включены в состав Запорожской дирекции Украины. В 2017 году начальником Приднепровской железной дороги был издан приказ, де-юре ликвидирующий предприятия обслуживания на территории бывшей Крымской дирекции.

История 
 В 1862 году первый министр путей сообщения России выдвинул проект строительства железной дороги от Екатеринослава до Донецкого угольного бассейна.
 15 ноября 1873 года открыто регулярное движение поездов на участках Синельниково — Екатеринослав и Лозовая — Александровск (в настоящее время Запорожье).
 В 1874 году пущен участок Александровск-Мелитополь 
 В 1874 году первый поезд пришёл в Симферополь.
 22 апреля 1875 года правительство утвердило план строительства участков дороги от ст. Казанка до ст. Екатеринослав и от ст. Ясиноватая к ст. Синельниково.
 Проект постройки Криворогской (Западно-Донецкой) железной дороги должен был рассматриваться, в департамент железных дорог России, после предоставление проектно-сметной документации по данному направлению строительства путей сообщений. Но, в связи с Русско-турецкой войной 1877—1878 годов проект Криворогской ЖД не получил своего дальнейшего развития.
 18 мая 1884 года открыто движение поездов на участках Ясиноватая — Синельниково и Казанка — Екатеринослав. Сдан в эксплуатацию железнодорожный мост через Днепр.
 В 1892 году было закончено строительство железной дороги от Джанкоя до Феодосии.
 В 1898 году построена железнодорожная линия Колачевское — Пятихатки — Любомировка (в настоящее время Верховцево).
 В 1899 году открыто движение поездов на направлении Чаплино — Бердянск.
 В 1900 году закончено строительство железной дороги до Керчи.
 В 1904 году введена в эксплуатацию «Вторая Екатерининская ж.д.»
 22 февраля 1908 года сдан в эксплуатацию Кичкасский мост через Днепр. Открыто сквозное движение по «Второй Екатерининской ж.д.»
 В 1913 году Екатерининская железная дорога перевезла 2 миллиарда 300 миллионов пудов различных грузов, получив прибыль в 40 миллионов рублей — рекорд ж. д. транспорта в России.
 В 1915 году было закончено строительство железнодорожной линии Евпатория — Сарабуз (ныне Остряково).
 Декабрь 1917 г. На дороге установлено самоуправление. Должность начальника дороги упразднена.
 В 1920 году введён в эксплуатацию участок Джанкой — Армянск.
 В 1922 году коллективу Екатерининской дороги был вручён орден Трудового Красного Знамени УССР за досрочное восстановление Кичкасского моста.
 1927 год. Введена в строй действующих линия Нижнеднепровск — Константиноград.
 1930 год. Открыта сортировочная станция Нижнеднепровск-Узел.
 В 1932 году было закончено строительство локомотивного депо Нижнеднепровск-Узел.
 1935 год. Вступил в строй первый электрифицированный участок Долгинцево — Запорожье.
 4 января 1936 года. Екатерининская дорога переименована в Сталинскую.
 9 мая 1944 года. Красная армия завершила освобождение Сталинской ж. д. от нацистских войск.
 23 сентября 1946 года. На дороге образовано пять отделений: Днепропетровское, Долгинцевское, Запорожское, Мелитопольское, Симферопольское.
 1953 год. Образована служба электрификации и энергообеспечения.
 Декабрь 1959 года. Закончена электрификация направления Пятихатки — Чаплино.
 1960 год. Электрифицирован участок Верховцево — Долгинцево.
 15 ноября 1961 года. Сталинская переименована в Приднепровскую железную дорогу.
 Декабрь 1965 года. Электрифицировано направление Лозовая — Запорожье.
 27 декабря 1965 года. Введен в строй восстановленный участок Павлоград — Новомосковск-Днепровский.
 3 февраля 1971 года. Президиум верховного Совета СССР наградил дорогу орденом Ленина за обеспечение высоких показателей в работе.
 1972 год. Электрификацией участка Симферополь — Севастополь завершён перевод на электротягу всей магистрали Москва-Курская — Севастополь (напряжение на всей магистрали — 3 кВ).
 15 ноября 1973 года. Празднование 100-летия дороги. Возобновлён выпуск дорожной газеты «Приднепровская магистраль».
 Декабрь 1991 года. Образована Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзалізниця», в состав которой входит Приднепровская железная дорога.
 1994 год. Днепропетровское отделение дороги преобразовано в государственное предприятие по перевозке грузов и пассажиров.
 2014 год — утрата расположенной в АР Крым и Севастополе инфраструктуры Крымской дирекции в результате непризнанного присоединения Крыма к Российской Федерации. Участки Крымской дирекции, оставшиеся на подконтрольной Украине территории, вошли в Запорожскую дирекцию, а 27 декабря 2014 года украинскими властями закрыта фактическая граница с Крымской железной дорогой, украинские направления укорочены до станций Новоалексеевка и Херсон.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 
 Алексеев А. Н. Наградные и памятные знаки и значки железной дороги // Мелитопольский краеведческий журнал. — 2014. — № 3. — С. 67—73.

Ссылки 
 Приднепровская железная дорога // TrainPix.
 Приднепровская железная дорога  // TrainPhoto.

Железные дороги СССР